Osoby o tym nazwisku:
 Gregor Kardasz – poseł do Rady Państwa.
 Klaudia Kardasz – polska lekkoatletka
 Wasyl Kardasz – ukraiński piłkarz